Trüller ist der Familienname von:
 Harry Trüller (1868–1934), deutscher Keks- und Zwiebackfabrikant, Bürgervorsteher und Senator in Celle

Trüller steht für
 Trüller-Werke, 1891 begründete Zwieback- und Keksfabrik in Celle, 1977 in der Intersnack aufgegangen
 Trüller-Haus, ehemaliges Wohn- und Geschäftshaus von Harry Trüller in Celle

Siehe auch:
 Tryller